Alvito (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone
Alvito (Portugal), een gemeente in het Portugese district Beja
Alvito (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Alvito
Alvito da Beira, een plaats in de Portugese gemeente Proença-a-Nova